Владимир Аврамов може да се отнася за:

 Владимир Аврамов (политик)
 Владимир Аврамов (цигулар)